

Niemcy 
2 gminy:
 Hollingstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen
 Hollingstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg